UU kan avse:

 Uppsala universitet
 Universiteit Utrecht, se Universitetet i Utrecht
 UU - IATA:s kod för Air Austral